Коновер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Коновер, Генри Бордман (18 января 1892 года, Чикаго — 5 мая 1950 года, Чикаго) — американский солдат, торговец и орнитолог.
 Коновер, Уиллис (18 декабря 1920 года — 17 мая 1996 года) — американский джазовый продюсер и радиоведущий.